Катко́во — село в Рубцовском районе Алтайского края. Входит в состав Бобковского сельсовета.

География 
Расположено на левом берегу реки Алей в 7,5 км к востоку от центра сельского поселения — села Бобково.

История 
Основано в 1840 г. В 1928 г. состояло из 327 хозяйств, основное население — русские. Центр Катковского сельсовета Рубцовского района Рубцовского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рубцовского района